Парламентские выборы в Белизе проводились 5 марта 2003 года. На них избирались 29 депутатов Палаты представителей. В результате правящая Народная объединённая партия получила большинство в 22 депутатских мест. Явка составила 77,18 %.

Результаты

Примечания 

Белиз
Выборы в Белизе
2003 год в Белизе
Март 2003 года